Home může být:

 původní název filmu Domov aneb Kam směřuje naše cesta (2009)
 Home (album, Procol Harum) – album skupiny Procol Harum (1970)
 Home (album, Blue October) – album skupiny Blue October (2015)
 Home (britská hudební skupina) – britská hudební skupina aktivní v sedmdesátých letech
 Home (americká hudební skupina) – americká hudební skupina aktivní v devadesátých letech
 Home (píseň, Andrew Rayel) – píseň Andrew Rayela a Jonathana Mendelsohna (2017)
 Home (píseň, Depeche Mode) – píseň hudební skupiny Depeche Mode (1997)
 Home (píseň, Basshunter) – píseň Basshuntera (2019)